Sâncraiu (din , în trad. Sfântul Rege), se poate referi la:

 Sâncraiu, localitate în județul Cluj, reședința comunei cu același nume
 Sâncraiu, localitate în județul Covasna

Nume compuse
 Sâncraiu de Mureș, localitate în județul Mureș, reședința comunei cu același nume
 Sâncraiu Silvaniei, localitate în județul Sălaj
 Sâncraiu Almașului, localitate în județul Sălaj

Vezi și 
 Sâncrai
 Eriu-Sâncrai
 Sâncrăieni

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară